

Sigle 
 Lesotho Congress for Democracy – partito politico del Lesotho
 Liquid Crystal Display – Display a cristalli liquidi
 Ferrovia Lugano-Cadro-Dino (oggi smantellata)

Codici 
 LCD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Louis Trichardt (Sudafrica)
 LCD – codice vettore ICAO di Líneas Aéreas Azteca
 lcd – codice ISO 639-3 della lingua lola

Musica 
 LCD – Etichetta discografica